Le nom de famille Zelkine est porté par les personnes suivantes : 

 Alexandre Zelkine (1938-2022), chanteur de musique folk et modéliste ferroviaire français,
 Blondie B (1964?-), de son vrai nom Ludmila Zelkine, pionnière du rap au Québec.